Ильинское () — село, входит в Згуровскую поселковую общину Броварского района Киевской области Украины. До 2020 года входило в состав Згуровского района.

Население по переписи 2001 года составляло 52 человека. Почтовый индекс — 07631. Телефонный код — 4570. Занимает площадь 0,519 км². Код КОАТУУ — 3221986403.

Местный совет 
07631, Київська обл., Згурівський р-н, с. Турівка, вул. Київська, 15

Примечания

Ссылки 
 Ильинское на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Киевской области

Населённые пункты Згуровского района